Název Travná má více sídel:
 Travná (Horní Bradlo), část obce Horní Bradlo v okrese Chrudim
 Travná (Javorník), část obce Javorník v okrese Jeseník

vodní tok
 Travná (přítok Liboce) – pravostranný přítok Liboce v okresech Karlovy Vary a Chomutov

Externí odkazy